Kälberhof ist der Name folgender Orte:

 Kälberhof (Wiesenfelden), Ortsteil von Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Kälberhof (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich